

Wydarzenia 

 w Halikarnasie zbudowano słynne Mauzoleum, jeden z siedmiu cudów świata antycznego

Zmarli 
 Dion z Syrakuz, filozof i polityk grecki, zamordowany